

Patronyme 

 Bill Morrissey (1986-), catcheur américain ;
 Bill Morrissey (1951-2011), auteur-compositeur-interprète de folk et romancier américain ;
 David Morrissey (1964-), acteur et réalisateur britannique ;
 Dick Morrissey (1940-2000), musicien de jazz et compositeur britannique ;
 Donna Morrissey (1956-), écrivaine canadienne ;
 John Morrissey (1831-1878), boxeur américain ;
 Paul Morrissey (1938-), homme de cinéma américain ;
 Steven Patrick Morrissey (1959-), dit Morrissey, un chanteur britannique.

Pseudonyme 

 Morrissey (1959-), chanteur britannique.

Toponyme 

 Morrissey, ville fantôme canadienne de Colombie-Britannique.